Di seguito una lista di asteroidi dal numero 494001 al 495000 con data di scoperta e scopritore.

494001-494100 

|-
| 494001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494009 - ||  ||  || WISE
|-
| 494010 - ||  ||  || WISE
|-
| 494011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494012 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494013 - ||  ||  || WISE
|-
| 494014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494018 - ||  ||  || CSS
|-
| 494019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494021 - ||  ||  || CSS
|-
| 494022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494023 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494025 - ||  ||  || WISE
|-
| 494026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494034 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494040 - ||  ||  || WISE
|-
| 494041 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494044 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494045 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494054 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494057 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494059 - ||  ||  || WISE
|-
| 494060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494066 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494068 - ||  ||  || CSS
|-
| 494069 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494072 - ||  ||  || WISE
|-
| 494073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494075 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494080 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 494081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494087 - ||  ||  || CSS
|-
| 494088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

494101-494200 

|-
| 494101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494109 - ||  ||  || CSS
|-
| 494110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494115 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494119 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494120 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494121 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494122 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494123 - ||  ||  || CSS
|-
| 494124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494130 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494137 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494139 - ||  ||  || WISE
|-
| 494140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494142 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494150 - ||  ||  || WISE
|-
| 494151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494152 - ||  ||  || CSS
|-
| 494153 - ||  ||  || WISE
|-
| 494154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494156 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494157 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494158 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494159 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494160 - ||  ||  || WISE
|-
| 494161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494163 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494176 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494179 - ||  ||  || CSS
|-
| 494180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494182 - ||  ||  || CSS
|-
| 494183 - ||  ||  || WISE
|-
| 494184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494185 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494194 - ||  ||  || WISE
|-
| 494195 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

494201-494300 

|-
| 494201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494202 - ||  ||  || ADAS
|-
| 494203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494214 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494216 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494218 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494222 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494225 - ||  ||  || OAM
|-
| 494226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494232 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494237 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494241 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494242 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
| 494243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494249 - ||  ||  || CSS
|-
| 494250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494270 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494273 - ||  ||  || CSS
|-
| 494274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494276 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 494277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494289 - ||  ||  || CSS
|-
| 494290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

494301-494400 

|-
| 494301 - ||  ||  || WISE
|-
| 494302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494303 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494305 - ||  ||  || CSS
|-
| 494306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494310 - ||  ||  || OAM
|-
| 494311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494315 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494318 - ||  ||  || CSS
|-
| 494319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494325 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494326 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494334 - ||  ||  || CSS
|-
| 494335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494347 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494349 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494354 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494357 - ||  ||  || CSS
|-
| 494358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494359 - ||  ||  || CSS
|-
| 494360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494361 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494363 - ||  ||  || CSS
|-
| 494364 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494368 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494371 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 494372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494391 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494395 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 494396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494397 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

494401-494500 

|-
| 494401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494408 - ||  ||  || CSS
|-
| 494409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494411 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494422 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494449 - ||  ||  || WISE
|-
| 494450 - ||  ||  || ODAS
|-
| 494451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494452 - ||  ||  || CSS
|-
| 494453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494470 - ||  ||  || CSS
|-
| 494471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494472 - ||  ||  || ODAS
|-
| 494473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494479 - ||  ||  || OAM
|-
| 494480 - ||  ||  || WISE
|-
| 494481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494484 - ||  ||  || WISE
|-
| 494485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494486 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494487 - ||  ||  || WISE
|-
| 494488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494493 - ||  ||  || CSS
|-
| 494494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494495 - ||  ||  || CSS
|-
| 494496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

494501-494600 

|-
| 494501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494503 - ||  ||  || CSS
|-
| 494504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494505 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494506 - ||  ||  || CSS
|-
| 494507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494511 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494512 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494514 - ||  ||  || CSS
|-
| 494515 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494517 - ||  ||  || OAM
|-
| 494518 - ||  ||  || CSS
|-
| 494519 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494522 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 494523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494526 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494528 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494538 - ||  ||  || CSS
|-
| 494539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494541 - ||  ||  || CSS
|-
| 494542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494544 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494547 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494549 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494550 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494552 - ||  ||  || CSS
|-
| 494553 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494554 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494557 - ||  ||  || CSS
|-
| 494558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494559 - ||  ||  || CSS
|-
| 494560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494562 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494563 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494567 - ||  ||  || CSS
|-
| 494568 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494573 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494577 - ||  ||  || CSS
|-
| 494578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494582 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494584 - ||  ||  || CSS
|-
| 494585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494595 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 494596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

494601-494700 

|-
| 494601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494603 - ||  ||  || CSS
|-
| 494604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494614 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494615 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494618 - ||  ||  || CSS
|-
| 494619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494620 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494622 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494626 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 494627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494635 - ||  ||  || WISE
|-
| 494636 - ||  ||  || WISE
|-
| 494637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494651 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494657 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494658 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494660 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494661 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494662 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494663 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494664 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494665 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|(494667) 2001 WX1||  ||  || LINEAR
|-
| 494668 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494669 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494670 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494671 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494672 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494673 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494674 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 494675 - ||  ||  || Needville
|-
| 494676 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494679 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494680 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 494681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494682 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 494683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494685 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494687 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494689 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494690 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494692 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
| 494693 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494694 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494695 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494696 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494697 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 494698 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494700 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

494701-494800 

|-
| 494701 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494702 - ||  ||  || CSS
|-
| 494703 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494704 - ||  ||  || CSS
|-
| 494705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494706 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494707 - ||  ||  || CSS
|-
| 494708 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494710 - ||  ||  || CSS
|-
| 494711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494713 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 494714 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494715 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494724 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494726 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494727 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494730 - ||  ||  || CSS
|-
| 494731 - ||  ||  || NEAT
|-
| 494732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494741 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 494742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494743 - ||  ||  || CSS
|-
| 494744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494746 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494750 - ||  ||  || CSS
|-
| 494751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494765 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494786 - ||  ||  || CSS
|-
| 494787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494790 - ||  ||  || CSS
|-
| 494791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494794 - ||  ||  || CSS
|-
| 494795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494800 - ||  ||  || CSS
|-
|}

494801-494900 

|-
| 494801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494802 - ||  ||  || CSS
|-
| 494803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494810 - ||  ||  || CSS
|-
| 494811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494813 - ||  ||  || CSS
|-
| 494814 - ||  ||  || CSS
|-
| 494815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494816 - ||  ||  || CSS
|-
| 494817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494821 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 494822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494823 - ||  ||  || CSS
|-
| 494824 - ||  ||  || CSS
|-
| 494825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494826 - ||  ||  || CSS
|-
| 494827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494829 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494831 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494834 - ||  ||  || CSS
|-
| 494835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494836 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 494837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494841 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494845 - ||  ||  || CSS
|-
| 494846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494850 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 494851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494854 - ||  ||  || CSS
|-
| 494855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494856 - ||  ||  || CSS
|-
| 494857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494880 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494884 - ||  ||  || Zakrajsek, J.
|-
| 494885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494890 - ||  ||  || CSS
|-
| 494891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494897 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

494901-495000 

|-
| 494901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494903 - ||  ||  || CSS
|-
| 494904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494908 - ||  ||  || OAM
|-
| 494909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494923 - ||  ||  || CSS
|-
| 494924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494939 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494941 - ||  ||  || CSS
|-
| 494942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494948 - ||  ||  || OAM
|-
| 494949 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
| 494950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494952 - ||  ||  || OAM
|-
| 494953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494954 - ||  ||  || CSS
|-
| 494955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494957 - ||  ||  || CSS
|-
| 494958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494964 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494965 - ||  ||  || CSS
|-
| 494966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494985 - ||  ||  || CSS
|-
| 494986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494988 - ||  ||  || CSS
|-
| 494989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 494990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494991 - ||  ||  || WISE
|-
| 494992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 494996 - ||  ||  || WISE
|-
| 494997 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 494998 - ||  ||  || Schwab, E.
|-
| 494999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495000 - ||  ||  || WISE
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0494001